Markus Ketterer, finski hokejist, * 23. avgust 1967, Helsinki, Finska.

Ketterer je kariero začel v klubu Jokerit Helsinki v finski ligi v sezoni 1985/86. Za klub je branil skupno sedem sezon v več obdobjih. Tri sezone je igral tudi za TPS Turku v finski ligi, ki jo je osvojil v sezonah 1988/89, 1989/90, 1990/91 in 1991/92. V sezonah 1993/94 in 1994/95 je branil za Rochester Americans v ligi AHL, leta 1992 je bil kot 107. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral. Ob koncu kariere je dve sezoni branil tudi v švedski ligi za Färjestads BK, s katerim je v sezoni 1996/97 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno srebrno medaljo. Na Svetovnem prvenstvu 1991 je bil izbran v idealno postavo prvenstva, na Svetovnem prvenstvu 1992 pa za najboljšega vratarja prvenstva.

Leta 2005 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 85/86
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 86/87
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.76
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 87/88
|
| 21
| 41
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 88/89
|
| 34
| 44
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.82
| .913
|
| 3
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.59
| .910
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 89/90
|
| 29
| 41
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.39
| .923
|
| 7
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.15
| .929
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 90/91
|
| 36
| 44
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.52
| .925
|
| 8
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.77
| .944
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.72
| .939
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 37
| 44
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.73
| .910
|
| 10
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.89
| .936
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.52
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 37
| 48
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.79
| .913
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.07
| .868
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.03
| .919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 93/94
|
| 32
|
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
| 4
|
| 0
| 0
| 1
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 94/95
|
| 47
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
|
| 40
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
| 8
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 47
| 50
| 0
| 0
| 0
|
|
| .900
|
|
| 14
| 0
| 2
| 2
| 0
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 16
| 48
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.02
| .917
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.52
| .937
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 32
| 54
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2.65
| .910
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 2
| 0
|
|
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Finski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Färjestads BK
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih